Anioły i demony (powieść)
 Anioły i demony (film)
 Anioły i demony (singel)